Johann Tobler ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Gustav Tobler (1769–1843) Schweizer Pädagoge und Schriftsteller
 Johann Heinrich Tobler (1777–1838), Schweizer Dichter und Komponist
 Johann Jakob Tobler (1854–1936), Schweizer Lehrer und Regierungsrat
 Johann Konrad Tobler (1757–1825), Schweizer Politiker und Kaufmann
 Johann Ulrich Tobler (1703–1787), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Johannes Tobler